Ian McCulloch peut faire référence à :
 Ian McCulloch, né en 1939, un acteur britannique ;
 Ian McCulloch, né en 1959, un chanteur britannique ;
 Ian McCulloch, né en 1971, un joueur britannique de snooker.